Fruchtsauger steht für:

 Allgemeine Bezeichnung für verschiedene Insektenarten, die mit ihren Mundwerkzeugen Früchte anstechen, den Saft aussaugen und sich dadurch hauptsächlich oder zusätzlich ernähren. Dazu gehören zum Beispiel jeweils bestimmte Arten von:
 Schmetterlingen, wie Eulenfalter
 Wanzen, wie Beerenwanzen
 Fruchtsauger (Behältnis), eine Saughilfe für Babys und Kleinkinder